Осадчевское сельское поселение — муниципальное образование в Репьёвском районе Воронежской области.

Административный центр — село Осадчее.

Административное деление 
В состав поселения входят 2 населенных пункта:
 село Осадчее;
 хутор Прилужный.

Население

Экономика 
На территории Осадчевского сельского поселения находятся сельскохозяйственные угодья фермерского хозяйства «Рассвет». Крестьянское хозяйство, в работе в котором занято большинство проживающего на территории поселения на постоянной основе населения, специализируется на выращивании различных сельскохозяйственных культур, таких как: ячмень, пшеница, рожь, подсолнечник и сахарная свекла.

Достопримечательности 
Основной достопримечательностью поселения является полуразрушенное, но живописное здание Церкви Казанской иконы Божией Матери, находящейся на невысоком холме в самом центре села. Церковь обращена главным фасадом к дороге Хохол−Репьевка.

Построена в начале прошлого века в ретроспективистских традициях, в её ярком насыщенном декоре преобладали мотивы архитектуры романского типа. Даже не являясь действующей, церковь поражает своим величием.

Примечания 

Муниципальные образования Репьёвского района
Сельские поселения Воронежской области